Teatr Miejski w Brzegu
 Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni
 Teatr Miejski w Gliwicach
 Teatr Miejski im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie
 Teatr Miejski w Jaworze
 Teatr Miejski w Krakowie, od 1909 Teatr im. Juliusza Słowackiego
 Teatr Miejski w Lesznie
 Teatr Miejski w Łodzi, od 1949 Teatr im. Stefana Jaracza
 Teatr Miejski w Nysie
 Teatr Miejski im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
 Teatr Miejski w Szczecinie
 Teatr Miejski w Świdnicy
 Miejski Teatr Miniatura we Wrzeszczu